Csehország
 Skorkov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Skorkov, település a Mladá Boleslav-i járásban